|-
| 118701 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118702 ||  || 31 iulie 2000 || Cerro Tololo || , 
|-
| 118703 - ||  || 4 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118704 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118705 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118706 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118707 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118708 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118709 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118710 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118711 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118712 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118713 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118714 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118715 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118716 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118717 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118718 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118719 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118720 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118721 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118722 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118723 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118724 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118725 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118726 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118727 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118728 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118729 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118730 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118731 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118732 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118733 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118734 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118735 - ||  || 30 august 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 118736 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118737 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118738 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118739 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118740 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118741 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118742 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118743 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118744 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118745 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118746 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118747 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118748 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118749 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118750 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118751 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118752 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118753 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118754 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118755 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118756 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118757 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118758 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118759 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118760 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118761 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118762 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118763 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118764 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118765 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118766 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118767 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118768 - ||  || 25 august 2000 || Cerro Tololo || 
|-
| 118769 - ||  || 28 august 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 118770 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118771 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118772 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118773 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118774 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118775 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118776 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118777 - ||  || 7 septembrie 2000 || Ondřejov || 
|-
| 118778 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118779 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118780 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118781 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118782 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118783 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118784 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118785 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118786 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118787 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118788 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118789 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118790 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118791 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118792 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118793 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118794 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118795 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118796 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118797 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118798 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118799 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118800 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-